Molekulska formula -{C20H27N}- se može odnositi na:

 Alverin
 Terodilin